Isole Orcadi – arcipelago britannico a nord della Scozia
 Isole Orcadi Meridionali – gruppo di isole sub-antartiche situate nell'Oceano Antartico

Pagine correlate
Orkney